Odra peut faire référence à :

Toponyme 

 en Pologne :
 Odra, un village de la voïvodie de Lubusz ;
 Odra, un village de la voïvodie de Silésie.

Hydrologie 
 L'Oder, un fleuve d'Europe centrale dont Odra est le nom en polonais, en tchèque et en sorabe ;
 Odra, une rivière de Croatie ;
 Odra, une rivière d'Espagne.

Autres utilisations 
 Odra, des ordinateurs autrefois fabriqués en Pologne ;
 Des noms de clubs sportifs polonais e.g. Odra Wodzisław Śląski.

Homonymie d'hydronyme